Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1964-1965 a vu la victoire de l'Urania Genève Sport.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 L'Urania Genève Sport et le Young Fellows Zurich sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Saint-Gall et le FC Blue Stars Zurich rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 L'AC Bellinzone et le FC Chiasso sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Berne et le FC Schaffhouse sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1964
Sport en Suisse en 1965